Die Abkürzung CJC steht für:
 Canadian Jewish Congress
 Community of Jesus' Compassion
 Central Johannesburg College
 Cold Junction Compensation (Kaltstellenkompensation bei Thermoelementen)
 Flughafen Calama in Calama (Chile) nach dem IATA-Flughafencode

CJC